

Toponymie 
rue Noire est un odonyme connu dans plusieurs villes ou communes de France :
 rue Noire à Châtellerault ;
 rue Noire à Chinon ;
 Rue Noire, ancienne rue de Lyon ;
 rue Noire à Nantes.

Littérature 
 La Rue noire est un roman d'Armand Salacrou.

Annexes 
 
 Rue Blanche à Paris
 
 Rue Jaune
 Rue Rouge
 

Verte